Артемы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Артемы — хутор в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Артемы — деревня в Пыталовском районе Псковской области.